Paramonos () ist der Name von

 Paramonos (Schauspieler), Schauspieler aus Chalkis im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Paramonos (Maler), Maler in Aphrodisias im 4. Jahrhundert